|-
| 165401 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165402 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165403 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165404 - ||  || 8 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165405 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165406 - ||  || 14 decembrie 2000 ||  || , 
|-
| 165407 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165408 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165409 - ||  || 26 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165410 - ||  || 26 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165411 - ||  || 27 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165412 - ||  || 28 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165413 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 165414 - ||  || 26 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165415 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165416 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165417 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165418 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165419 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165420 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165421 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165422 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165423 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165424 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165425 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165426 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165427 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165428 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165429 - ||  || 30 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165430 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165431 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165432 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165433 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165434 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165435 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165436 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165437 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165438 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165439 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165440 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165441 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165442 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165443 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165444 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165445 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165446 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165447 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165448 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165449 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165450 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165451 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165452 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165453 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165454 - ||  || 17 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165455 - ||  || 17 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165456 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165457 - ||  || 29 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165458 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165459 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165460 - ||  || 31 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165461 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165462 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165463 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165464 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165465 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165466 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165467 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165468 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165469 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165470 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165471 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165472 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165473 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165474 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165475 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165476 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165477 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 165478 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165479 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165480 - ||  || 14 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165481 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165482 - || 2001 BC || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 165483 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165484 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165485 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165486 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165487 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165488 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165489 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165490 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165491 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165492 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165493 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165494 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165495 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165496 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165497 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165498 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165499 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165500 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-